Brentwood (district), een Engels district in het graafschap Essex
 Brentwood (Essex), een plaats in dit district
 Station Brentwood

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Brentwood (Californië)
 Brentwood (Los Angeles), een district in het westen van Los Angeles
 Brentwood (Maryland)
 Brentwood (Missouri)
 Brentwood (New York)
 Brentwood (Pennsylvania)
 Brentwood (Tennessee)
 North Brentwood, Maryland

 Brentwood (band), Amerikaanse band met countrymuziek